Балбригган — железнодорожная станция, открытая 25 мая 1844 года и обеспечивающая транспортной связью одноимённый город в графстве Фингал, Республика Ирландия. Эта станция находится на северной границе пригородной железнодорожной сети Дублина и является пересадочной.

История 
Станция была открыта компанией Dublin and Drogheda Railway, позже вошла в состав Great Northern Railway Ирландии, в составе которой оставалась до 1950 года. Линия GNR тогда перешла в совместное владение Республикой Ирландия и Северной Ирландией и была реорганизована в совместную компанию Great Northern Railway Board, которая просуществовала до 1958 года. После распада GNRB, участок в Республике отошёл в управление Coras Iompair Éireann и в 1986 году передан Iarnród Éireann.

В декабре 1977 года с закрытием грузового отделения станции прекратилось формирование грузовых составов на станции.

В связи с увеличением населения города Балбригган, в 2007 году был выдан грант на расширение станции.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Balbriggan — галерея фотографий станции на EireTrains
 Balbriggan Through The Years — галерея фотографий станции на Rail Scene Ireland

Станции Iarnród Éireann в графстве Фингал
Железнодорожные станции в графстве Фингал
Железнодорожные станции, открытые в 1844 году